'''Проко́пий Васи́льев:

 Васильев, Прокопий Васильевич (1903—1974) — советский экономист.
 Васильев, Прокопий Петрович (1908—1996) — советский партийный деятель.